La edición 62.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 13 de mayo y el 26 de mayo de 1963 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 102 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 79 tenistas.

Palmarés

Cabezas de serie

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles femenino

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1963